Хелд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хелд, Ал (1928—2005) — американский художник-абстракционист, мастер акварели, монументалист.
 Хелд, Анна (1872—1918) — франко-американская актриса польского происхождения.

См. также 
 Хельд
 Хелден
 Хелденс